d'Allemagne ou Dallemagne

Patronyme 

Adolphe Dallemagne (1811-1882) peintre et photographe français ;
Aimé Dallemagne, artiste peintre aquarelliste et graveur à l'eau-forte français (1882-1971) ;
André d'Allemagne (1929–2001), enseignant, politologue, essayiste et traducteur québécois ;
Augustine Dallemagne (1821-1875), peintre française ;
Claude Dallemagne, (1754-1813), général français ;
Georges Dallemagne (1958 - ), homme politique belge ;
  ;
 Léon Dallemagne (1837-1907), peintre français.

Toponymes
Allemagne-en-Provence est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Baronnie d'Allemagne est une seigneurie de l'ancien diocèse de Riez érigée en baronnie en 1280. Pendant plus de trois siècles, ce fief sera possédé par un rameau de la puissante maison des Castellane.

Autres
Des cadets d'Allemagne allaient au fil des siècles quitter la Provence pour s'établir en Auvergne et en Bugey

Héraldique

Notes et références